Torrance pode se referir a:

Lugares 
 Torrance - uma cidade localizada no estado norte-americano da Califórnia
 Torrance - um condado localizado no estado norte-americano de Novo México
 Torrance - um vilarejo localizado na Escócia

Pessoas 
 Jack Torrance - uma personagem criado originalmente na obra O Iluminado, do escritor norte-americano Stephen King
 Sam Torrance - um golfista escocês

Desambiguação